Niemcy:
 Weimar – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Weimar (Lahn) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Stany Zjednoczone:
 Weimar – miejscowość w stanie Teksas

Osoby:
 Bärbel Weimar – niemiecka piłkarka
 Karlheinz Weimar niemiecki polityk

Inne:
 (3539) Weimar
 Weimar – księstwo
 Weimar – radioodbiornik
 Weimar – potoczne określenie psa rasy wyżeł weimarski krótkowłosy lub wyżeł weimarski długowłosy

Zobacz też:
 Nordkreis Weimar
 Saksonia-Weimar
 Weimar-Orlamünde